Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lancaster :
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 80 canons construit en 1694, refondu en 1722 puis de nouveau en 1749 où il est transformé en vaisseau de  rang de 66 canons.
 Le  est un Indiaman réarmé comme vaisseau de  rang portant 64 canons en 1797.
 Le  est une frégate construite en 1823 et démantelée en 1864.
 Le  est un croiseur cuirassé de classe Monmouth lancé en 1902 et vendu en 1919.
 Le  est un destroyer de classe Wickes, baptisé USS Philip puis transféré en 1940 dans le cadre du Destroyers for Bases Agreement.
 Le  est une frégate de classe Duke.

Lancaster